Dorisk kan syfta på:

 Dorisk – någon från det grekiska stammen dorer
 Dorisk grekiska – en dialekt i den klassiska grekiskan, se doriska 
 Dorisk skala – en tonskala
 Dorisk ordning – en kolonnordning
 Dorisk (arkitektur) – en byggnadsstil i den grekiska antikens arkitektur , se Den grekiska antikens arkitektur